Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2007. у Осаки одржано је 27. и 29. августа на Нагаи стадиону.

Доналд Томас је освојио злато у свом првом учешћу на светским првенствима са 2,35 м. Олимпијски победник из Атине 2004. Стефан Холм није достигао ову висину - његов најбољи скок од 2,33 м био је довољно добар само за четврто место. Бронзана медаља Кирјакосу Јоану била прва медаља за Кипар на светским првенствима.

Земље учеснице 
Учествовало је 39 скакача увис из 27 земаља.

 1.  Алжир (1)
 2.  Антигва и Барбуда (1)
 3.  Бахами (1)
 4.  Боцвана (1)
 5.  Бразил (1)
 6.  Кина (1)
 7.  Куба (1)
 8.  Кипар (1) 
 9.  Чешка (3)

 10.  Финска (1)
 11.  Немачка (1)
 12.  Уједињено Краљевство (3) 
 13.  Израел (1)
 14.  Италија (2)
 15.  Јапан (1)
 16.  Казахстан (1)
 17.  Мексико (1)
 18.  Пољска (2)

 19.  Русија (3)
 20.  Србија (1)
 21.  Сејшели (1)
 22.  Словачка (1)
 23.  Словенија (1)
 24.  Шпанија (1)
 25.  Шведска (2) 
 26.  Украјина (2) 
 27.  САД (3)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у скоку увис пре почетка светског првенства 2007. године.
Стање 26. августа 2007.

Најбољи резултати у 2007. години 
Десет најбољих скакача увис 2007. године пре почетка светког првенства (27. августа 2007) заузимало је следећи пласман..

{| class="wikitable"
|-
|1.|||Доналд Томас, ||2,35||4. јул
|-
|2.||Стефан Холм,  ||2,35||7. август
|-
|3.||Ајке Онен,  ||2,34||20. мај
|-
|4.||Андреј Трешин,  ||2,34||17. јун
|-
|5.||Јарослав Рибаков, ||2,34||17. јун
|-
|6.|| Џеси Вилијамс, ||2,33||24. март
|-
|7.|| Скот Селерс,  ||2,33||13. мај
|-
|8.||Виктор Моја, ||2,33||7. јул
|-
|9.||Киријакос Јоану,  ||2,32||29. мај
|-
|10.||Дмитро Демјањук, ||2,32||4. август
|-
| || ||||
|-
|=40.||Драгутин Топић ||2,27||7. јул 
|}
Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2007.

 Сатница 

 Резултати 

 Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале била је 2,29 м, коју је испунило 15 такмичара (КВ''').,,

Финале 
У финалу је учествовало 15 такмичара који су прескочили квалификациону норму ,

Укупан биланс медаља у скоку увис за мушкарце на отвореном после 11. Светског првенства 1983—2007.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Извори

Спољашње везе 
 Резултати квалификација скока увис на сајту ИААФ
 Резултати финала скока увис на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2007.
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном